Wilhelm Benecke kan syfta på bland andra:

* Wilhelm Benecke (1776–1837), tysk skriftställare
 Wilhelm Benecke (1868–1946), tysk botaniker
 Wilhelm Benecke (1883–1962), tysk politiker